Head over Heels — девятый альбом американской кантри-рок-группы Poco, выпущенный в 1975 году на ABC Records. Диск достиг 43 позиции в чарте Billboard 200.

Об альбоме 
Песня «Keep On Tryin’», написанная Шмитом, показала успех группы в развитии вокальной гармонии и на многие годы стала концертным хитом группы. Она была выпущена в качестве сингла, c «Georgia, Bind My Ties» на обратной стороне пластинки, и достигла 50-го места в чарте Billboard Hot 100.

Также альбом стал первым, на котором Расти Янг исполнил основной вокал в написанной им песне «Us». Песня «Dallas» была написана группой Steely Dan, но так и не вошла ни в один из их альбомов.

Список композиций 
 «Keep On Tryin’» (Тимоти Би Шмит) — 2:54
 «Lovin’ Arms» (Расти Янг) — 3:29
 «Let Me Turn Back to You» (Пол Коттон) — 3:37
 «Makin’ Love» (Янг) — 2:55
 «Down in the Quarter» (Коттон) — 4:32
 «Sittin’ on a Fence» (Янг) — 3:31
 «Georgia, Bind My Ties» (Коттон) — 3:25
 «Us» (Янг) — 1:56
 «Flyin’ Solo» (Шмит, Джейкоб Отис Бреннан) — 3:36
 «Dallas» (Дональд Фэйген, Уолтер Беккер) — 3:29
 «I’ll Be Back Again» (Шмит) — 3:02

Участники записи 
 Пол Коттон — гитара, вокал
 Расти Янг — стил-гитара, гитара, мандолина, вокал
 Тимоти Би Шмит — бас-гитара, вокал
 Джордж Грантман — ударные, вокал
 Дональд Фэйген — синтезатор
 Виктор Фельдман — перкуссия
 Стив Форман — перкуссия
 Эл Гарт — скрипка
 Марк Генри Харман — клавишные, фортепиано, виолончель, продюсер, инженер
 Джимми Хаскелл — аранжировка струнных на «Down in the Quarter»
 Милт Холланд — перкуссия
 Гарт Хадсон — клавишные
 Майкл Вон Вердик — вокал

Примечания

Ссылки 
 Head Over Heels на discogs.com

Альбомы Poco
Альбомы ABC Records